
-{MDNA}- može da bude:

 , album Madone
 -{mDNA}-, engleska skraćenica za mitohondrijsku DNK (mDNK) od engleskog -{mitochondrial DNA}-